Het Aziatisch kampioenschap voetbal (Engels: AFC Asian Cup) is het Aziatisch continentale kampioenschap voetbal voor landenteams, georganiseerd door de AFC. Het kampioenschap wordt sinds 1956 om de vier jaar gehouden.

Bij de eerste editie waren er vier deelnemers aan de eindronde, in 1968 werden dat er vijf en in 1972 zes. In dit laatste jaar werd er voor het eerst een finale gespeeld, tot die tijd was de winnaar van de poule de kampioen. In 1980 werd het deelnemersveld uitgebreid tot tien maar in 1988 waren het er weer acht. Vanaf 2004 deden er zestien teams mee aan de eindronde. Sedert 2019 zijn dit er 24.

Erelijst

Medaillespiegel

Topscorers
Ali Daei is topscorer aller tijden, hij maakte 14 doelpunten voor het elftal van Iran. Op nummer 2 staat Lee Dong-Gook met 10 doelpunten voor Zuid-Korea. In de tabel zijn alle spelers opgenomen die 5 doelpunten scoorden of meer op het Aziatische kampioenschap. Vetgedrukt zijn de spelers die mogelijk nog actief zullen zijn op toekomstige toernooien.

Gastlanden
In de tabel een lijst van gastlanden en het resultaat van het betreffende land in het toernooi.

Eeuwige ranglijst 
In deze tabel staan alle resultaten bij elkaar opgeteld. Het Aziatisch kampioenschap van 2015 is daarbij als laatste meegerekend.

Resultaten
In deze tabel staan de resultaten van alle landen in een overzicht. Onderaan de tabel staat de betekenis van de kleuren. 

Bijgewerkt tot en met het kampioenschap van 2015

Debutanten

Aziatisch kampioenschap in beeld

Referenties

Asian Cup